Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Rozenkranskapel of Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Heilige-Rozenkranskapel is een kapel opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans en kan verwijzen naar:

 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Rozenkranskapel (Imstenraderbos) of Mariakapel (Imstenraderbos), een kapel in De Euren in de Nederlandse gemeente Heerlen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Rozenkranskapel (Meers), een kapel in Meers in de Nederlandse gemeente Stein
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskapel (Moerzeke), een kapel in Moerzeke in de Belgische gemeente Hamme
 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Rozenkranskapel (Stein), een kapel in Stein in de Nederlandse gemeente Stein
 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Rozenkranskapel (Ten Esschen), een kapel in Ten Esschen in de Nederlandse gemeente Heerlen
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskapel (Wetteren), een kapel in Wetteren in de Belgische gemeente Wetteren